Copie conforme invisible

Titres 

 Copie conforme, film français de Jean Dréville (1947) ; 
 Copie conforme, film franco-italo-iranien d’Abbas Kiarostami (2010).